Heřman III. Braniborský zvaný Dlouhý (1273 – 1. února 1308 Lübz) byl markrabě braniborský a hrabě z Coburgu. Ač byl zetěm Albrechta Habsburského, podporoval českého krále Václava II.

Život 
Narodil se jako syn Oty Dlouhého a Judity z Henneberku. V prosinci 1295 se po dvouletém zasnoubení oženil s Annou, dcerou rakouského vévody Albrechta Habsburského. Svazek dojednal strýc nevěsty, český král Václav,, Heřman se s mnoha dalšími významnými hosty zúčastnil Václavovy slavné korunovace roku 1297.

Přestože byl zetěm Albrechta, podporoval Heřman jako hlava otonské větve rodu roku 1304 Václava. Svou roli zřejmě sehrál i Václavův příslib převodu práv k Míšeňsku. Heřman tak společně s Václavem sdílel uvalení říšské klatby. Králova důvěra k mladému markraběti byla taková, že mu při vojenském tažení do Uher svěřil správu Českého království a také velení českého vojska při následné podzimní obraně Čech. Heřman společně s již zestárlým Otou IV. Se šípem vyčkával u Nymburka na vojska Albrechta Habsburského, u kterého nebylo jisté, zda se rozhodne napadnout Prahu či stříbronosnou Kutnou Horu. Habsburk se rozhodl pro stříbro a na hornickém městě pohořel, protože vojáci zdecimovaní otravou z vody plné stříbrné strusky nebyli schopní boje. Jeho ústup urychlily zvěsti o českém vojsku. Na ustupující armádu říšských knížat Václav poslal své oddíly a spořádaný ústup se tak nakonec změnil v útěk přes Vysočinu, která již v té době byla zasypána sněhem. Domů se vrátily pouze zbytky původního Albrechtova vojska.

Václav zemřel již roku 1305 a Heřman jej následoval o tři roky později. Byl pohřben v cisterciáckém klášteře Lehnin.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  www.genealogie-mittelalter.de

Heřman III. Braniborský
Heřman III. Braniborský
Polští regenti
Úmrtí v Meklenbursku-Předním Pomořansku
Pohřbení v klášteře Lehnin
Narození ve 13. století
Úmrtí 1. února
Úmrtí v roce 1308
Muži